Лас Париљас има више значења:

 Лас Париљас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Париљас (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Париљас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику